Leskau ist der Name mehrerer Orte

Gemeinde im Okres Tachov, Tschechien, siehe Lestkov
Stadtteil Lískovec von Brno, Tschechien 
Ortsteil Lestkov von Klášterec nad Ohří, Okres Chomutov, Tschechien
Ortsteil Lestkov pod Kozákovem von Radostná pod Kozákovem, Okres Semily, Tschechien